Ryszard Gajewski (1944–2019) – operator filmowy
 Ryszard Gajewski (ur. 1947) – socjolog
 Ryszard Gajewski (ur. 1952) – aktor
 Ryszard Gajewski (ur. 1954) – himalaista
 Ryszard Gajewski – profesor nauk fizycznych (1967)
 Ryszard Gajewski – doktor habilitowany nauk technicznych

Przypisy